Дворец Кёпеник () — дворец в центре одноимённого берлинского района.

Дворец находится на острове на реке Даме недалеко от места впадения её в Шпрее в непосредственной близости от ратуши Кёпеника. Остров Кёпеник связан с берегом мостом.

Остров Кёпеник был заселён с древних времён и вместе с Шпандау и Кёльном является одним из самых ранних поселений на территории современного Берлина. Позднее славяне возвели здесь крепостные стены, а в VIII и IX веках появилась славянская крепость.

После того, как в середине XVI века было снесёно старое здание, в 1558 году курфюрст Иоахим II Гектор возвёл здесь охотничий замок в стиле Ренессанс. После смерти Иоахима во дворце во время Тридцатилетней войны проживал король Густав II Адольф.

В 1677 году под руководством голландского архитектора из Нимвегена Рутгера ван Лангервельта началась реконструкция дворца для курфюрста Фридриха III Бранденбургского, ставшего впоследствии королём Пруссии Фридрихом I. Северный павильон появился в 1679—1682 годах. Преемник Лангервельта Иоганн Арнольд Неринг в 1684 году построил хозяйственный флигель и дворцовую церковь. Фридрих проживал позднее во дворце со своей супругой Елизаветой Генриеттой Гессен-Кассельской.

В 1994 году начались масштабные реставрационные работы. После реставрации дворец открылся 27 мая 2004 года в качестве филиала берлинского Музея художественных ремёсел, входящего в состав Государственных музеев Берлина (Фонд прусского культурного наследия). Основное здание музея находится на Культурфоруме на Потсдамской площади.

Библиография 
 Josef Batzhuber: Garten der Schlossinsel Köpenick, Stadtbezirk Treptow-Köpenick; in: Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (Hg.): Weißbuch der historischen Gärten und Parks in den neuen Bundesländern; 2., überarbeitete Auflage, Bonn 2005; ISBN 3-925374-69-8; S. 34-36.
 Folkwin Wendland: Berlins Gärten und Parke von der Gründung der Stadt bis zum ausgehenden neunzehnten Jahrhundert; (Das klassische Berlin); Propyläen: Berlin 1979; ISBN 3-549-06645-7; S. 338—341.
 Raimund Hertzsch: Schloß Köpenick; (Der historische Ort 90); Kai Homilius Verlag: Berlin 1997; ISBN 3-89706-089-2.
 Lothar Lambacher (Hrsg.): Schloss Köpenick. Archäologie, Baugeschichte, Nutzung; Schnell & Steiner: Regensburg 2005; ISBN 3-7954-1630-2.
 Günter Schade: Schloß Köpenick. Ein Streifzug durch die Geschichte der Köpenicker Schloßinsel; Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum: 4., verbesserte Ausgabe, Berlin 1975.
 Staatliche Museen zu Berlin (Hrsg.): Schloß Köpenick. Kunstgewerbemuseum: Europäisches Kunsthandwerk aus zehn Jahrhunderten; Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum: Berlin 1976.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Кёпеникский дворец на сайте berlin.de

Дворцы Берлина
Сады и парки Берлина
Музеи Берлина
Барочная архитектура Берлина
Кёпеник
Охотничьи замки Берлина